

Адміністративні одиниці 

Мійоші (三次市) — місто у префектурі Хіросіма, Японія.
Мійоші (三芳町) — містечко у префектурі Сайтама, Японія.
Мійоші (三好町) — містечко у префектурі Айті, Японія.
Повіт Мійоші (三好郡) — повіт у префектурі Токушіма, Японія.
Хіґаші-Мійоші — містечко у префектурі Токушіма, Японія.

Гори 
Мійоші (三吉山) — гора у префектурі Аоморі, Японія.
Мійоші (三吉山)— гора у префектурі Ямаґата, Японія.

Інше
Мійоші (三好氏)— самурайський рід.
 Мійоші (三吉神社) — синтоїстське святилище у префектурі Ямаґата, Японія.